Заики — название населённых пунктов.

Россия 
 Заики — село в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Заики — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Заики — село в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Заика